Ramsta kan syfta till:

 Ramsta (äppelsort) – en äpplesort
 Ramstasagorna – en serie isländska fornaldarsagor

Geografi
 Ramsta socken – en socken i Uppland
 Ramsta landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Ramsta församling – en församling i Balingsta pastorat i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift
 Ramsta kyrka – en kyrkobyggnad i Ramstalund
 Ramsta distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län 2016–
 Ramstaad Island – en ö i provinsen Saskatchewan

Personer
 Jim Ramstad (1946–), en amerikansk republikansk politiker

Se även
 Ramstalund – en tätort i Uppsala kommun och kyrkbyn i Ramsta socken